For the Commonwealth – film del 1912 prodotto dalla Edison Company
 For the Commonwealth – film del 1915 diretto da Harry Harvey